{{Ficha de taxón
| name =  '| image = Hemigrammocypris rasborella(Fujieda-shi,Shizuoka-ken,Japan).jpg
| image_width = 240px
| image_caption = 
| image2 = Hemigrammocypris rasborella.jpg
| image2_width = 240px
| image2_caption =
| regnum = Animalia
| phylum = Chordata
| classis = Actinopterygii
| subclassis = Neopterygii
| infraclassis = Teleostei
| superordo = Ostariophysi
| ordo = Cypriniformes
| subordo = Cyprinoidea
| familia = Cyprinidae
| genus = Hemigrammocypris
| species = H. rasborella
| subspecies =
| binomial =  Hemigrammocypris rasborella| range_map_width = 240px
| synonyms =  
}}Hemigrammocypris rasborella' es una especie de peces de la familia de los
Cyprinidae en el orden de los Cypriniformes.

Hábitat
Es un pez de agua dulce y de clima templado.

Distribución geográfica
Se encuentran en Asia: el Japón.

 Referencias 

 Bibliografía 
 Eschmeyer, William N., ed. 1998. Catalog of Fishes. Special Publication of the Center for Biodiversity Research and Information, núm. 1, vol. 1-3. California Academy of Sciences. San Francisco, Estados Unidos. 2905. ISBN 0-940228-47-5.
 Fenner, Robert M.: The Conscientious Marine Aquarist. Neptune City, Nueva Jersey, Estados Unidos : T.F.H. Publications, 2001.
 Helfman, G., B. Collette y D. Facey: The diversity of fishes. Blackwell Science, Malden, Massachusetts, Estados Unidos , 1997.
 Moyle, P. y J. Cech.: Fishes: An Introduction to Ichthyology, 4a. edición, Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. Año 2000.
 Nelson, J.: Fishes of the World, 3a. edición. Nueva York, Estados Unidos: John Wiley and Sons. Año 1994.
 Wheeler, A.: The World Encyclopedia of Fishes'', 2a. edición, Londres: Macdonald. Año 1985.
 Wildlife Survey Group in Shiga Prefecture (ed.), 2005. Red data book of Shiga Prefecture. Sunrise Press, Shiga, p. 475.

Enlaces externos 

 Catalogue of Life  (en inglés)

Cyprinidae